Austro betyder österrikisk i följande 

Austro-Daimler – tidigare österrikisk biltillverkare
Austro-Fiat – tidigare österrikisk biltillverkare
Austro-Tatra – tidigare österrikisk biltillverkare
Austro-marxism – en österrikisk socialdemokratisk rörelse 1918-1934
Austrofascism – auktoritära styre i Österrike 1934–1938

Se även 
Austria